Corneliusbrücke ist der Name folgender Brücken in Deutschland:
 Corneliusbrücke (Berlin), eine Brücke im Berliner Bezirk Mitte
 Corneliusbrücke (München), eine Bogenbrücke über die Isar